The Football League 1897–98 var den tiende sæson af The Football League og dermed også det tiende engelske mesterskab i fodbold.

First Division blev vundet af Sheffield United FC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for første gang.

Resultater

First Division

Op- og nedrykning 

De to hold, der sluttede på placeringerne 13-14 i First Division, spillede testkampe mod holdene, der sluttede som nr. 1-2 i Second Division.

Inden sidste kamp var Burnley og Stoke i den situation, at uafgjort i kampen mellem de to hold ville sikre oprykning til First Division for Burnley og endnu en sæson i First Division for Stoke. Resultatet af kampen blev 0-0 i en kamp omtalt som 'The Match without a shot at goal' (dansk: 'Kampen uden et skud på mål'), og ligaen nedlagde øjeblikkeligt systemet med testkampe til fordel for automatisk op- og nedrykning.

Efter testkampene besluttede ligaen imidlertid at udvide First Division fra 16 til 18 hold, hvilket betød at Blackburn Rovers og Newcastle United også kom med i First Division den følgende sæson.

Second Division 

Sæsonen 1896-97 var den sjette i Second Division, og siden den foregående sæson havde ét hold, Burton Wanderers, forladt ligaen til fordel for Midland League, efter at det ikke blev genvalgt. Som erstatning havde ligaen valgt Luton Town, der var blevet nr. 2 i United League i 1896-97.

Ingen hold blev stemt ud af Second Division, som endvidere blev udvidet fra 16 til 18 hold til den følgende sæson. Det betød, at der skulle optages fire nye hold i divisionen, og valget faldt på følgende hold:
 Barnsley FC, som i sæsonen 1897-98 var blevet nr. 2 i Midland League og nr. 3 i Yorkshire League.
 Burslem Port Vale FC, som i sæsonen 1897-98 var blevet nr. 5 i Midland League, og som dermed vendte tilbage til The Football League efter to sæsoners fravær.
 Glossop North End AFC, som i sæsonen 1897-98 var blevet nr. 9 i Midland League.
 New Brighton Tower FC, som i sæsonen 1897-98 var blevet nr. 1 i Lancashire League.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1897-98 
 RSSSF – English League Leading Goalscorers

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1897
Fodbold i 1898